

Камчатка — півострів на Далекому Сході Євразії
 Камчатка — річка на Камчатському півострові
 Камчатка — селище, Ічалківський район, Мордовія
 Камчатка — присілок, Шадрінський район, Курганська область
 Клуб-музей «Камчатка» — котельня з народною назвою «Камчатка» у Санкт-Петербурзі